Свердло́вский о́круг — административно-территориальная единица Уральской области РСФСР, существовавшая в 1923—1930 годах. Административный центр округа — город Свердловск.

История
12 ноября 1923 года был образован Екатеринбургский округ в составе  Уральской области РСФСР. Решением президиума Уралоблисполкома от 27 февраля 1924 года в состав Екатеринбургского округа были включены 3 горсовета и 15 районов. 

14 октября 1924 года после переименования города Екатеринбург в Свердловск, округ был переименован в Свердловский. 

В 1925 году в процессе корректировки налоговой нагрузки на районы, в составе Свердловского округа был выделен дополнительно Бисертский район, в который включена часть территории Сергинского района и Ачитского района Кунгурского округа. 

Являлся наиболее экономически развитым округом  Уральской области (объем промышленной продукции в 1926 составлял 62 961 тыс. руб., или свыше 22 % всей промышленной продукции Уральской области). 

Упразднен 9 августа 1930 года в связи с ликвидацией окружного деления согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 года и решению ВЦИК СССР от 9 августа 1930 года.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 20 апреля 1926 Свердловский округ включал 3 горсовета, 18 районов, 172 сельсовета, 1338 населенных пунктов:
 3 горсовета
 Свердловский,
 Кыштымский,
 Невьянский
 18 районов
 Арамильский,
 Белоярский,
 Березовский,
 Бисертский,
 Егоршинский,
 Каслинский,
 Кыштымский,
 Михайловский,
Невьянский,
 Нижне-Сергинский,
Нязепетровский,
 Первоуральский,
 Полевской,
 Режевской,
 Сергинский,
 Староуткинский,
 Сысертский,
 Уфалейский.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Екатеринбурга

Округа РСФСР
Уральская область (РСФСР)